Lasstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lasstjärnarna, sjö i Hagfors kommun, 
Lasstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (15,8 ha)
Lasstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn